Бу́пел — село в Хомутовском районе Курской области на реке Сейм, близ села Капыстичи. Самая южная точка Хомутовского района.

Происхождение названия 
Слово «Бупел» не имеет корня в русском и вообще в славянском. П. И. Якобий сближает его с именем мифологического зырянского бога Войпел.

Достопримечательности 
 По дороге в село Капыстичи — курган железного века (III — II тысячелетие до н. э.)

Известные уроженцы 
 Сапунов, Николай Андреевич — Герой Советского Союза.

Виды

Примечания 

Населённые пункты Хомутовского района